76. breddegrad kan henvise til:

 76. nordlige breddekreds
 76. sydlige breddekreds